Сёгу́н ():
 Сёгун — военный правитель в средневековой Японии.
 Сёгун (роман) — роман Джеймса Клавелла 1975 года, входящий в состав его «Азиатской саги».
 Сёгун (мини-сериал) — мини-сериал 1980 года, экранизация одноимённого произведения Джеймса Клавелла.
 Сёгун (предстоящий мини-сериал) — предстоящий мини-сериал, экранизация одноимённого произведения Джеймса Клавелла.